Vietinghoff genannt von Scheel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Vietinghoff genannt von Scheel (1800–1880), preußischer Generalleutnant 
 Boris von Vietinghoff-Scheel (1829–1901), russischer Komponist
 Friedrich von Vietinghoff genannt (von) Scheel (1624–1691), dänischer Hofmeister, Träger des Dannebrogordens und Landdrost (Landrat) der Herrschaft Pinneberg
 Heinrich von Vietinghoff genannt Scheel (1887–1952), deutscher Generaloberst im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch
 Vietinghoff (Adelsgeschlecht)